Mercedes-Benz O322 — шеститонный автобус от компании Daimler-Benz.

История 
Производство автобуса Mercedes-Benz O322 стартовало в 1959 году. Вместимость автобуса составляла менее 100 пассажиров. За основу был взят автобус Mercedes-Benz O317, от которого Mercedes-Benz O322 отличается окнами и колёсными арками. В случае, если двери открыты, ход блокируется. Поскольку автобус позиционируется как туристический, то имеет две двери.

В 1962 году модель O322 прошла фейслифтинг. Двигатель OM321 был вытеснен двигателем OM322. Производство завершилось в 1964 году.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 kurze Vorstellung
 Hydrostatischer Lüfterantrieb
 

O322